Roterberg ist der Familienname folgender Personen:

 August Roterberg (1867–1928), deutscher, in den USA lebender Zauberkünstler
 Christian Müller-Roterberg (* 1972), deutscher Hochschullehrer und Sachbuchautor